Bertus Smit kan verwijzen naar:
 Bertus Smit, Zuid-Afrikaans golfer (1953)
 Bertus Smit, Nederlands politicus (1897)